Le Tournoi de Wimbledon 2022 se déroule du  au  au All England Club, à Wimbledon. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon, troisième levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Il s'agit de la  du tournoi, de la  du tournoi du championnat de simple dames, et de la  se déroulant depuis le début de l'ère Open. Novak Djokovic et Ashleigh Barty sont les champions en titre en simple après leurs victoires lors du tournoi de Wimbledon 2021. Toutefois, cette dernière ne défend pas son titre car elle a pris sa retraite sportive après sa victoire à l'Open d'Australie 2022. 

Le numéro un mondial Daniil Medvedev est banni du tournoi pour sa nationalité russe. Ce fait est inédit dans l'histoire des Grands Chelems. 

Le tournoi se déroule uniquement sur des courts sur herbe et les matchs du tableau principal sont joués au All England Club, à Wimbledon. Les matchs de qualification seront joués, du lundi 20 juin au jeudi 23 juin 2022, au Bank of England Sports Ground, Roehampton. Le sous-comité de tennis se réunira le 13 juin pour décider de l'attribution des wild cards.

Il s'agit de la première édition du tournoi lors de laquelle des matchs sont programmés à l'avance le dimanche de la première semaine (Middle Sunday). Avant l'édition 2022, le tournoi ne connaît que quatre éditions où il y a du jeu ce jour-là, lorsque les horaires de la première semaine avaient été fortement perturbés par la pluie.

En outre, il s'agit également de la première édition du tournoi à implémenter une nouvelle règle de tie break dans le set final. Contrairement aux éditions 2019 et 2021 où le tie break était joué jusqu'à sept points lorsque le score atteint 12 jeux partout, le tie break est joué jusqu'à 10 points lorsqu'un match atteint 6 jeux partout au dernier set et il doit être remporté par deux points nets pour gagner le match. Cette décision est la conséquence d'une volonté d'unification entre les quatre tournois du Grand Chelem, publiée en mars 2022.

Interdiction de jeu pour les Russes et Biélorusses 
En avril 2022, le All England Lawn Tennis and Croquet Club décide de prendre des mesures pour interdire aux joueurs et joueuses représentant la Russie ou la Biélorussie de participer au tournoi de 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, déclarant qu'il . La Fédération britannique de tennis (LTA) interdit également aux joueurs représentant la Russie et la Biélorussie de participer à d'autres tournois de tennis se déroulant au Royaume-Uni. Cette décision va à l'encontre de la décision de la Fédération internationale de tennis qui a décidé d'autoriser les joueurs russes et biélorusses à participer aux tournois du Grand Chelem, mais pas sous les couleurs de leur drapeau.

La décision a été critiquée par de nombreux joueurs, notamment par le numéro un mondial Novak Djokovic, qui estime que cela crée une situation  et que l'AELTC aurait dû participer à des négociations pour trouver un terrain d'entente. En revanche, d'autres comme les Ukrainiens Marta Kostyuk et Serhiy Stakhovsky, se sont prononcés en faveur de l'interdiction. Les trois instances dirigeantes du tennis, l'ATP, la WTA et l'ITF critiquent la décision et, le 20 mai, décident de ne pas accorder au tournoi ses points de classement, leurs préoccupations étant fondées sur le principe d'une participation reposant sur le mérite plutôt que sur la nationalité. Elles contestent de plus la décision unilatérale de l'AELTC, qui contraste avec le reste du circuit. Cette décision est également critiquée, l'ancien double champion Andy Murray estimant par exemple que cela n'affectera probablement pas la participation à l'événement mais frustrera surtout les joueurs. Aussi, même s'il ne pourra pas défendre ses 2000 points acquis grâce à sa victoire l'année précédente , Novak Djokovic indique tout de même désirer participer au tournoi en raison de son prestige.

De ce fait, on note l'exclusion des joueurs Daniil Medvedev (numéro 1 mondial), Andrey Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev et Ilya Ivashka et des joueuses Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina, Victoria Azarenka, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova, Liudmila Samsonova, Aliaksandra Sasnovich, Varvara Gracheva, Anastasia Potapova, Anna Kalinskaya et Anastasia Pavlyuchenkova.

Forfaits 

 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Américain Sebastian Korda, de l'Autrichien Dominic Thiem, des Croates Marin Čilić et Borna Ćorić, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Matteo Berrettini, du Japonais Kei Nishikori, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Suisse Roger Federer.

Ils sont respectivement remplacés par Tseng Chun-hsin, Zdeněk Kolář (LL), Feliciano López, Nuno Borges (LL), Stefan Kozlov (LL), Hugo Grenier (LL), Elias Ymer (LL), Roberto Carballés Baena, Alexei Popyrin et Attila Balázs.

 Chez les femmes
On note les forfaits des Américaines Sofia Kenin et Madison Keys, de la Canadienne Leylah Fernandez, de la Croate Ana Konjuh, de l'Egyptienne Mayar Sherif, de la Japonaise Naomi Osaka, de la Roumaine Jaqueline Cristian, de la Tchèque Markéta Vondroušová et de l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Elles sont respectivement remplacées par Ylena In-Albon, Coco Vandeweghe (LL), Mihaela Buzărnescu, Lesia Tsurenko, Laura Pigossi, Bernarda Pera, Irina Maria Bara, Aleksandra Krunić et Rebecca Marino.

Pendant le tournoi 
En bannissant du tournoi les joueurs Russes et Biélorusses, dont le numéro 1 mondial Daniil Medvedev, double finaliste des tournois sur gazon de Bois-le-Duc et de Halle une semaine auparavant, un tournoi du Grand Chelem fait pour la première fois passer des intérêts géopolitiques devant des considérations sportives. Cela constitue un précédent dans l'histoire du tennis.

Une cérémonie est organisée le dimanche 3 juillet pour fêter le centenaire du cour central du tournoi, en présence d'une vingtaine d'anciens champions dont l'octuple vainqueur Roger Federer qui fait une apparition remarquée.

Simple masculin 

À 40 ans, l'Espagnol Feliciano López devient le joueur le plus âgé à disputer le tournoi de Wimbledon depuis Neale Fraser en 1975.

En remportant son premier tour face à Kwon Soon-woo, Novak Djokovic devient le premier joueur de l'histoire à avoir remporté au moins 80 matches dans chaque tournoi du Grand Chelem durant sa carrière.

Le finaliste sortant Matteo Berrettini est contraint de déclarer forfait avant son entrée en lice après avoir été testé positif à la Covid-19. C'est également le cas pour la tête de série 14, Marin Čilić, et la tête de série 17, Roberto Bautista-Agut.

Alors qu'il n'a remporté qu'un seul match sur ses quatre confrontations sur gazon cette année, et qu'il ne totalise que six victoires en 21 rencontres depuis le début de la saison, Ugo Humbert s'offre au deuxième tour la tête de série 3 et finaliste de la dernière édition de Roland-Garros, Casper Ruud.

Lors de son match au troisième tour, John Isner bat le record du plus grand nombre d'aces de l'histoire jusqu'alors détenu par Ivo Karlović (13728).

Cinq joueurs se qualifient pour la première fois de leur carrière en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem : les Américains Brandon Nakashima et Tommy Paul, l'Australien Jason Kubler, issu des qualifications, le Britannique Cameron Norrie et le Néerlandais Tim van Rijthoven, invité du tournoi.

Pour la première fois à Wimbledon depuis 1999, quatre Américains se qualifient en huitièmes de finale : Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Tommy Paul et Frances Tiafoe. C'est une première en Grand Chelem depuis l'US Open 2011.

En se qualifiant pour la première fois de sa carrière en quart de finale, Cristian Garín devient le premier joueur chilien à atteindre ce stade de la compétition en Majeur depuis Fernando González, à l'US Open 2009.

Le Britannique Cameron Norrie parvient à se qualifier pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il devient ainsi le septième joueur britannique de l'histoire à réaliser cette performance après Andy Murray (21), Tim Henman (6), Roger Taylor (3), John Lloyd (1), Greg Rusedski (1) et Kyle Edmund (1).

L'Australien Nick Kyrgios se qualifie, lui aussi, pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, devenant le premier australien à réaliser cette performance depuis Lleyton Hewitt, à l'US Open 2005. Il accède sans jouer à la finale à la suite du forfait de Rafael Nadal, blessé aux abdominaux et devient ainsi le premier joueur non tête de série à atteindre ce stade de la compétition depuis Jo-Wilfried Tsonga, à l'Open d'Australie 2008.

En se qualifiant une nouvelle fois pour la finale, Novak Djokovic devient le premier joueur de l'ère Open à avoir disputé 32 finales en Grand Chelem.

Simple féminin 
On note le retour à la compétition de l'Américaine Serena Williams qui, à 40 ans, n'a plus joué en simple sur le circuit depuis l'édition 2021 de Wimbledon. Elle est éliminée par Harmony Tan dès le premier tour au terme d'un match long de . À l'issue du tournoi, l'Américaine disparait du classement WTA, pour la première fois depuis le début de sa carrière, commencée en 1997.

En disputant son  tournoi du Grand Chelem consécutif (série débutée à l'Open d'Australie 2007), Alizé Cornet égale le record de la plus longue série de l'ère Open, établi par Ai Sugiyama.

En battant au premier tour Jana Fett, la n°1 mondiale Iga Świątek remporte son  match consécutif et améliore le record de matchs consécutifs remportés au  siècle qu'elle détenait à égalité avec Venus Williams.

Vainqueure la semaine passée du tournoi de Bad Homburg, la  mondiale Caroline Garcia poursuit sur sa lancée et s'offre au  tour la  mondiale et gagnante de la dernière édition de l'US Open, Emma Raducanu.

En s'inclinant au deuxième tour face à Simona Halep, la Belge de 36 ans Kirsten Flipkens, demi-finaliste à Wimbledon en 2013, a disputé le dernier match de sa carrière en simple. Elle continue en revanche sa carrière en se concentrant sur le double.

Pour la première fois en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2009, quatre Françaises se qualifient pour le troisième tour d'un Majeur (une première à Wimbledon depuis 2004).

La Française Alizé Cornet ( mondiale) fait sensation en battant au troisième tour la numéro 1 mondiale Iga Świątek et met ainsi fin à sa série de 37 victoires consécutives. Elle est la première joueuse française à éliminer la leader du classement en Grand Chelem depuis 2010. C'est la deuxième fois qu'elle se hisse en deuxième semaine du Majeur londonien, après l'édition 2014.

Avec les victoires au troisième tour de Caroline Garcia, Harmony Tan et Alizé Cornet, trois Françaises se qualifient pour les huitièmes de finale. Cette performance tricolore n'était plus arrivée en Grand Chelem depuis Roland-Garros 2017 (Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Alizé Cornet), et à Wimbledon depuis 2005 (Amélie Mauresmo, Mary Pierce et Nathalie Dechy).

La numéro 2 mondiale Ons Jabeur se hisse pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem en battant Tatjana Maria, qui, comme son adversaire, disputait sa première demi-finale en Majeur. Elle devient ainsi la première joueuse tunisienne et la première joueuse africaine à atteindre ce stade de la compétition dans un tournoi de cette catégorie.

Elena Rybakina se qualifie, elle aussi, pour la première fois de sa carrière en finale d'un Majeur. D'origine russe mais naturalisée en 2018, elle devient la première joueuse kazakh à se qualifier pour la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Double masculin 
Il s'agit du dernier tournoi professionnel du Britannique Ken Skupski. Il dispute son dernier match en carrière en huitième de finale, au côté de Jonny O'Mara face aux Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies.

Les têtes de série 4 Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer, vainqueurs de Roland-Garros un mois plus tôt, sont battus dès leur entrée en lice par les Américains Denis Kudla et Jack Sock.

En demi-finale, les Australiens Matthew Ebden et Max Purcell, finalistes à l'Open d'Australie en janvier, sauvent cinq balles de match face aux têtes de série numéro 1 Rajeev Ram et Joe Salisbury et s'imposent au bout de près de 4 heures de jeu. Dans l'autre demi-finale, les têtes de série numéro 2 Nikola Mektić et Mate Pavić dominent Juan Sebastián Cabal et Robert Farah après une rencontre longue de , là aussi en sauvant une balle de match.

Double féminin

Double mixte 
Contrairement aux éditions précédentes durant lesquelles l'épreuve de double mixte mettait aux prises 48 équipes, cette année, seulement 32 sont inscrites, dont 8 têtes de série, contre 16 les années passées.

Alors qu'elle n'a disputé aucun tournoi depuis août 2021, Venus Williams fait son retour à la compétition en disputant l'épreuve de double mixte au côté du Britannique Jamie Murray. La paire est éliminée au deuxième tour, après un match terminé à l'issue d'un tie-break à rallonge (18-16).

Lauréats 
En simple messieurs, le Serbe Novak Djokovic, triple tenant du titre, s'impose en finale face à Nick Kyrgios. Il s'agit du  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem et le  à Wimbledon, revenant à une unité du record détenu par Rafael Nadal. Il dépasse ainsi Roger Federer qui dispose jusqu'alors de 20 sacres en Majeur.

En simple dames, la Kazakh Elena Rybakina est sacrée vainqueure après sa victoire en finale sur la numéro 2 mondiale Ons Jabeur. Elle remporte ainsi le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem. À 23 ans, elle devient non seulement la première Kazakh de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem mais également la plus jeune joueuse à remporter ce titre depuis Petra Kvitová en 2011 (21 ans).

En double messieurs, Matthew Ebden et Max Purcell remportent leur  titre ensemble en battant en finale les tenants du titre Nikola Mektić et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  en Majeur. Durant leur parcours, les Australiens auront disputé cinq matchs sur six en cinq sets, dont leur entrée en lice et leur demi-finale en étant mené deux manches à rien, et en sauvant en totalité huit balles de match.

En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent leur  titre ensemble en écartant en finale Elise Mertens et Zhang Shuai. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  en Grand Chelem.

En double mixte, les tenants du titre Desirae Krawczyk et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en dominant en finale Samantha Stosur et Matthew Ebden. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

En handisport messieurs, le Japonais Shingo Kunieda rentre un peu plus dans la légende en remportant le tournoi en simple, le seul qu'il n'avait pas encore gagné dans sa carrière prolifique, marquée dorénavant par 50 succès en Grand Chelem (28 en simple, 22 en double). Grâce à cette performance, il devient le premier joueur de tennis en fauteuil de l'histoire à réaliser le Grand Chelem sur deux saisons.

En handisport dames, la Néerlandaise Diede de Groot glane son  Grand Chelem consécutif en simple, le  au total, et poursuit sa série d'invincibilité avec désormais 61 victoires de rang en Majeur (122 sets remportées, 4 sets concédés).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs

Double dames

Simple quads

Double quads

Tournoi des Légendes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 

  Site officiel du tournoi

2022
Wimbledon
Wimbledon
Tournoi de Wimbledon 2022